Kollafjörður – zatoka w południowo-zachodniej Islandii, część zatoki Faxaflói,
 Kollafjörður – zatoka w północno-zachodniej Islandii, część zatoki Breiðafjörður,
 Kollafjörður – zatoka w północno-zachodniej Islandii, część zatoki Húnaflói.

Zobacz też 
 Kollafjørður